Szalai János
 Szalai János (1920–1981) építőmérnök, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, műszaki tudományok doktor
 Szalai János (1923–2015) római katolikus pap, teológiai tanár
 Szalai János (1932–1995) újságíró

Szalay János
 Szalay János (1754–1805) református lelkész
 Szalay János (1887–1957) tanító, újságíró, pártmunkás